Velká Morava může znamenat:

 Velkomoravská říše – historický státní útvar ve střední Evropě
 Velká Morava (řeka) – řeka v Srbsku
 Velká Morava (Dolní Morava) – část obce Dolní Morava v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy